Суан Тхюи (, «Вешние Воды», настоящее имя Нгуен Чонг Ням, ; 2 сентября 1912 — 18 июня 1985) — вьетнамский политический деятель, дипломат, поэт и журналист. Министр иностранных дел Демократической Республики Вьетнам (1963 — 1965), официальный глава делегации ДРВ на Парижских мирных переговорах.

Биография 
Суан Тхюи родился в 1912 году в уезде Хоайдык провинции Хадонг (в настоящее время квартал Фыонгкань района Намтыльем города Ханоя). В 1930-х годах работал журналистом, в 1932 году присоединился к вьетнамскому революционному движению против французских колониальных властей. В 1938 году был арестован и приговорен к 4 месяцам тюрьмы, в конце 1939 года арестован повторно и приговорен к 10 месяцам тюрьмы. После неудачной попытки побега переведен в тюрьму для политзаключенных в городе Шонла, где провел почти шесть лет. В результате тяжелых тюремных условий всю оставшуюся жизнь страдал от бронхиальной астмы. В 1941 году, во время тюремного заключения, вступил в Коммунистическую партию Индокитая.

В 1944 году, получив свободу, Суантхюи возглавил газету «», печатный орган лиги Вьетминь. На этой должности принимал участие в подготовке всеобщего восстания против французских колонизаторов.

После революции 
После победы Августовской революции в 1945 году Суан Тхюи был переутвержден на посту редактора газеты «Кыу куок», избран в состав Временного народного революционного комитета Северного Вьетнама, возглавил Отдел агитации и образования Вьетминя. В разгар Войны Сопротивления в 1949 году организовал Школу подготовки революционных журналистов. С 1 января 1946 года избран депутатом Национального собрания ДРВ (в дальнейшем неизменно избирался до своей смерти в 1985 году), вошел в состав Постоянного комитета Нацсобрания, возглавил делегацию Вьетминя в парламенте. Участвовал в работе отделов мобилизации народных масс и по вопросам фронта ЦК Партии трудящихся Вьетнама, занимал должности в руководящих органов Вьетминя и впоследствии фронта Льенвьет. С 1950 года — председатель Ассоциации журналистов Вьетнама.

В 1955 году избран кандидатом в члены ЦК Партии трудящихся Вьетнама, в 1960 году вошел в состав ЦК.

Дипломатическая деятельность 
Непосредственно занялся внешнеполитической деятельностью в 1961 году, когда был назначен заместителем главы делегации ДРВ на Женевской конференции по Лаосу. Один из американских дипломатов, принимавших участие в конференции, охарактеризовал Суан Тхюи как «великолепного переговорщика, чье появление по другую сторону стола изо дня в день наводило ужас». В 1963 году назначен министром иностранных дел, занимал этот пост до 1965 года. Официальной причиной ухода с этого поста было названо состояние здоровья, однако неофициально отставка была воспринята как признак ослабления про-советской линии в руководстве Вьетнама, одним из выразителей которой был Суан Тхюи. С 1966 года по 1979 год возглавлял отдел международных связей ЦК партии.

Парижские мирные переговоры 
В результате Новогоднего наступления 1968 года в Южном Вьетнаме США и Демократическая Республика Вьетнам согласились начать мирные переговоры, местом проведения которых был выбран Париж. С самого начала и до подписания Парижского мирного соглашения в 1973 году Суан Тхюи занимал пост официального главы вьетнамской делегации. Тем не менее, основной вклад в достижение договоренностей внесли проводившиеся параллельно секретные переговоры между Ле Дык Тхо и Генри Киссинджером, выступавшими в качестве специальных советников своих делегаций.

В мирное время 
После завершения войны во Вьетнаме Суан Тхюи продолжал занимать различные посты в КПВ, Национальном собрании и Отечественном фронте Вьетнама. Скоропостижно скончался от сердечного приступа в своем доме в Ханое в 1985 году.

Имя Суан Тхюи носит одна из крупных улиц на западе Ханоя.

Примечания

Ссылки 
 Биография Суан Тхюи на сайте Музея военной истории Вьетнама (вьет.)
 ОДН 

Министры Вьетнама
Коммунисты Вьетнама
Министры иностранных дел Вьетнама
Члены Коммунистической партии Вьетнама
Депутаты Национального собрания Вьетнама
Журналисты Вьетнама